Die Saison 1996/97 war die sechste Austragung der slowenischen Eishockeyliga nach der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens von Jugoslawien. Sie wurde mit acht Mannschaften ausgetragen. Titelverteidiger und auch neuer Meister war der HDD Olimpija Ljubljana.

Teilnehmerfeld und Modus 
Das Teilnehmerfeld wuchs im Vergleich zum Vorjahr wieder von sechs auf acht Mannschaften. Der HK Celje kehrte nach dem finanziell bedingten Aus während der Saison 1994/95 in die höchste Spielklasse zurück. Neu hinzu kam der HK Kranjska Gora.

Der Grunddurchgang wurde in zwei Gruppen ausgetragen. Der HK Jesenice, der HK Bled und der regierende Meister HDD Olimpija Ljubljana nahmen vor Austragung der slowenischen Liga an der Alpenliga teil (siehe Alpenliga 1996/97). Die dort im Grunddurchgang erzielten Punkte (Ljubljana mit 48, Jesenice mit 34 und Bled mit 27) wurden für die Tabelle der slowenischen Liga übernommen. Die drei Teams absolvierten im Anschluss an die Alpenliga noch eine Hin- und Rückrunde gegen die übrigen fünf Mannschaften, wobei die erzielten Punkte zu den aus der Alpenliga übernommenen addiert werden.

Die übrigen fünf Mannschaften absolvierten parallel zur Alpenliga eine dreieinhalbfache Hin- und Rückrunde, um den vierten Teilnehmer für die Finalrunde auszuspielen. In der Finalrunde wurde eine doppelte Hin- und Rückrunde gespielt. Anschließend folgten die Playoffs.

Grunddurchgang

Tabelle der oberen Gruppe 
Die Tabelle enthält die summierten Punkte aus Alpenliga und slowenischer Liga. Die übrigen Daten stammen aus den zehn Begegnungen mit den Mannschaften der unteren Gruppe.

Tabelle der unteren Gruppe

Finalrunde 

 Anmerkung: In Klammer angegeben sind die Bonuspunkte aus dem Grunddurchgang

Playoffs

Finale 
 HDD Olimpija Ljubljana (1) – HK Jesenice (2): 4:0 (2:1 n. V., 4:2, 8:2, 5:1)

Serie um Platz drei 
 HK Bled (3) – HK Triglav (4): 2:0 (7:4, 8:7)

Serie um Platz fünf 

 Anmerkung: In Klammer angegeben sind die Bonuspunkte aus dem Grunddurchgang

Topscorer

Kader des slowenischen Meisters

Meisterschaftsendstand 
 HDD Olimpija Ljubljana
 HK Jesenice
 HK Bled
 HK Triglav
 HK Slavija Ljubljana
 HK Kranjska Gora
 HDK Stavbar Maribor
 HK Celje

Weblinks 
 Saisonzusammenfassung hockeyarchives.info (französisch)

1996/97
Eishockeysaison 1996/97